Сен-Сольв () — коммуна во Франции, в департаменте Коррез
 Сен-Сольв () — коммуна во Франции, в департаменте Нор